Паризо (, ) — французская фамилия. Известные носители:

 Паризо, Жак (1930—2015) — квебекский политик и экономист, премьер-министр Квебека.
 Паризо, Лоранс (род. 1959) — председатель организации французских работодателей MEDEF.
 Паризо, Паскаль (род. 1963) — французский певец, автор-исполнитель.

 Топонимы
 Паризо — коммуна во Франции, департамент Тарн
 Паризо — коммуна во Франции, департамент Тарн и Гаронна